Starci est un toponyme qui peut désigner :
Starci, une localité de Croatie située dans la municipalité de Staro Petrovo Selo, comitat de Slavonski Brod-Posavina ;
Starci, un village de Serbie situé dans la municipalité d'Aleksandrovac, district de Rasina.